Szlovákia
 Görgő, település az Eperjesi kerület, Lőcsei járásában
 Tornagörgő (1907-ig Görgő), település a Kassai kerület Rozsnyói járásban
 Románia
 Görgő-csúcs, a Baróti-hegység második legmagasabb csúcsa